Дос Каминос има више значења:

 Дос Каминос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Дос Каминос (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Дос Каминос, Крусеро де ла Пуерта (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Дос Каминос (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Каминос (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Каминос (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Каминос (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Каминос (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Каминос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Каминос (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Каминос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Каминос (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Каминос (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику